Бабилафуэнте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда.  Занимает площадь 22,60 км². Население — 949 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки